Абореачи има више значења:
 Абореачи (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Абореачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику